Tosatti peut faire référence à : 
 Marcelo Tosatti (né en 1982), informaticien brésilien.
 Valentino Tosatti (né vers 1981), mathématicien italien.

  (1920-1999), compositeur italien.